De vrije combinatie tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2015 vond plaats op 26 juli en 1 augustus 2015 in de Kazan Arena in Kazan.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Team